Маргарита де Бурбон (; ,  — , ) — французская принцесса из рода Бурбонов, дочь Карла де Бурбон-Вандом и Франсуазы Алансонской. Жена Франсуа Клевского, герцога Неверского.

Биография 
Маргарита родилась в 1516 году в семье Карла де Бурбона, герцога Вандомского, и его жены Франсуазы Алансонской, став их третьим ребёнком и второй дочерью. Среди её многочисленных братьев и сестёр были Антуан де Бурбон, отец будущего короля Франции Генриха IV, и Людовик Конде, известный участник Религиозных войн.

В возрасте двадцати одного года Маргарита вышла замуж за своего ровесника Франсуа Клевского, графа Неверского. В 1539 году графство Невер было преобразовано в герцогство, и Франсуа и Маргарита стали герцогом и герцогиней Неверскими.

В браке Маргарита родила шестерых детей. Поскольку все её сыновья умерли в молодом возрасте, не оставив потомков, владения Франсуа Неверского унаследовали дочери.

Точный год смерти Маргариты де Бурбон неизвестен. Она умерла в Ла-Шапель-д’Анжийон 20 октября 1589 или 1559 года.

Семья

Брак и дети 

Муж: (с 19 января 1538, Лувр) Франсуа Клевский, герцог Неверский, сын Карла Клевского и Марии д’Альбре. Имели 6 детей:
 Франсуа II Клевский (1540—1562), герцог Неверский; жена (с 1561) Анна де Бурбон-Монпансье, дочь Луи де Бурбон-Монпансье.
 Генриетта Клевская (1542—1601), герцогиня Неверская после смерти братьев; муж (с 1565) Лудовико Гонзага (1539—1595).
 Жак Клевский (1544—1564), герцог Неверский; жена (с 1558) Диана де Ламарк, дочь Роберта де Ламарка.
 Екатерина Клевская (1548—1633), графиня д’Э и де Бофор; первый муж (с 1560) Антуан II де Крой, второй муж (с 1570) Генрих I де Гиз.
 Мария Клевская (1553—1574); муж (с 1572) Генрих I Конде.
 Генрих, умер в детстве.

Предки

Примечания

Ссылки 
 Genealogics
 Bourbon

Бурбон-Вандомы (1-я ветвь)
Супруги правителей Европы XVI века